Джибріль Сідібе () — франкомовне ім'я:

 Джибріль Сідібе (1982) — малійський футболіст
 Джибріль Сідібе (1992) — французький футболіст